Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

305e régiment d'artillerie
305e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires